XXIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ереване по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны в третий раз стал Анатолий Гантварг. Второе место у  Николая Мищанского, на третьем месте Лев Слободской.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1977
Спортивные соревнования в Ереване
1977 год в шашках
1977 год в Армении
Соревнования по шашкам в Армении
Чемпионаты СССР в 1977 году